Csehország
 Kunčice, település a Hradec Králové-i járásban
 Kunčice nad Labem, település a Trutnovi járásban
 Kunčice pod Ondřejníkem, település a Frýdek-místeki járásban
 Kunčice, Ostrava településrésze az Ostravai járásban
 Kunčice, Bělotín településrésze a Přerovi járásban
 Kunčice, Staré Město településrésze a Šumperki járásban
 Kunčice, Letohrad településrésze az Ústí nad Orlicí-i járásban
 Dolejší Kunčice, Fulnek településrésze a Nový Jičín-i járásban
 Hořejší Kunčice, Jakartovice településrésze a Opavai járásban